MKT (латиницей) может означать:

 Mortal Kombat Trilogy — компьютерная игра в жанре «файтинга», сборник, включающий в себя содержание всех предыдущих игр серии «Mortal Kombat».
 Lincoln MKT — концепт-кар, а затем и серийный автомобиль класса «люкс», производимый американской фирмой Ford (см. Lincoln).
 MKT — код IATA для аэропорта Манкато, Миннесота, США.

См. также 
 МКТ (кириллицей)